Leopoldsdorf ist der Name folgender Orte:

 Leopoldsdorf im Marchfelde, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha), Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Leopoldsdorf (Gemeinde Reingers), Ortschaft und Katastralgemeinde von Reingers, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Klausen-Leopoldsdorf, Gemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Lázně Leopoldov in Mähren, Okres Uherské Hradiště
 Leopoldsdorf, Ort der Gmina Korfantów in der Woiwodschaft Opole in Polen, siehe Borek (Korfantów)

Siehe auch:
 Beck von Leopoldsdorf